Carlo Ubbiali – pilota motociclistico italiano
 Vittorio Ubbiali – personaggio della sitcom Camera Café interpretato da Riccardo Magherini